Atusparia puede referirse a:

 Pedro Pablo Atusparia,  líder indígena peruano de la revuelta de los indios de Huaraz de 1885. O a 
 Atusparia (Obra de teatro), escrita en 1981 por Julio Ramón Ribeyro.